Cibentang (Ciseeng), een plaats in Indonesië
Cibentang (Kramatmulya), een plaats in Indonesië
Cibentang (Gunungguruh), een plaats in Indonesië
Cibentang (Bantarkawung)